Ветлугин  — русская фамилия; женская форма Ветлугина.

Известные носители 
 А. Ветлугин (1897—1953) — русский писатель, публицист и журналист.
 Ветлугин, Иван Матвеевич (наст. фамилия — Иост, 1921—1999) — русский поэт.
 Ветлугин, Матвей Рубенович (род. 2003) — российский фигурист.

См. также